The Clash:

 The Clash — музыкальная группа, образованная в 1976 году в Лондоне под влиянием музыки и имиджа панк-рок-группы Sex Pistols.
 The Clash — дебютный студийный альбом британской рок-группы The Clash.